Il doppio del torneo di tennis Durban Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Royce Deppe e Byron Talbot che hanno battuto in finale Earl Zinn e Brent Haygarth 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Royce Deppe /  Byron Talbot (Campioni)
 Stephen Botfield /  Ugo Colombini (semifinali)

 Earl Zinn /  Brent Haygarth (finale)
 David Adams /  Warren Green (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Durban Challenger 1989